Muntjan ist der Name folgender Personen:

 Wolodymyr Muntjan, sowjetischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Wolodymyr Muntjan (Prediger), ukrainischer Sektengründer